Бабаджан — фамилия.

Известные носители 
 Бабаджан, Али (род. 1967) — турецкий политик.
 Бабаджан, Вениамин Симович (1894—1920) — русский поэт и художник, искусствовед.
 Бабаджан, Владимир Данилович (род. 1960) — советский и украинский врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор.
 Бабаджан, Волкан (род. 1988) — турецкий футболист, вратарь.
 Бабаджан, Доган (1930—2018) — турецкий футболист и футбольный судья.
 Бабаджан, Рамз Насырович (1921—2008) — узбекский поэт и драматург, журналист.

См. также 
 Бабаджанян
 Бабаджанов